Chevelure peut être pris au sens propre ou au sens figuré.

Culture et société

Cinéma 
 La Chevelure est un court-métrage français réalisé par Ado Kyrou, d'après une nouvelle de Guy de Maupassant, sorti en 1960.

Littérature 
 La Chevelure est un poème de Charles Baudelaire publié dans la section « Spleen et idéal » des Fleurs du mal en 1857.
 La Chevelure est une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1884.

Personnes et personnages 
 La chevelure d'une personne est l'ensemble de ses cheveux.
 Harald à la Belle Chevelure (≈850-933) est le premier roi de Norvège (872-931).
 L'or est appelé « chevelure de Sif » parce que Loki, ayant coupé les cheveux de la déesse Sif, les avait remplacés par une chevelure en or, forgée par les nains Brokk et Eitri. Cette chevelure avait le pouvoir de pousser comme de vrais cheveux.
 La chevelure de Bérénice (Bérénice II d'Égypte), sacrifiée par la reine à la déesse Aphrodite pour sauver son mari, est réapparue dans le ciel sous la forme d'une constellation.

Sciences et techniques

Astronomie 
 La chevelure d'une comète, ou coma, est une fine atmosphère brillante constituée de gaz et de poussières.
 La Chevelure de Bérénice est une constellation peu lumineuse qui se trouve juste à l'ouest du Lion.

Physique et chimie 
 La chevelure de glace est une glace prenant la forme de filaments très fins, et qui apparaît par temps de gel sur des morceaux de bois mort ou d'autre végétaux.
 En relativité générale, le théorème d'absence de chevelure, ou théorème de calvitie, est le théorème en vertu duquel un trou noir est entièrement décrit par la métrique de Kerr-Newman, c'est-à-dire par seulement trois paramètres (sa masse M, sa charge Q et son moment cinétique J), quels que soient son mode de formation et la nature de la matière qui a servi à le former.